Veracruzensi – abitanti di Vera Cruz (Bahia)
Veracruzensi – abitanti di Vera Cruz (Rio Grande do Norte)
Veracruzensi – abitanti di Vera Cruz (Rio Grande do Sul)
Veracruzensi – abitanti di Vera Cruz (San Paolo)
Veracruzensi – abitanti di Vera Cruz do Oeste